Joseph Larmor () a fost un fizician britanic cu contribuții in electromagnetism.

Opere
 1887, "On the direct applications of first principles in the theory of partial differential equations," Proceedings of the Royal Society.
 1891, "On the theory of electrodynamics," Proceedings of the Royal Society.
 1892, "On the theory of electrodynamics, as affected by the nature of the mechanical stresses in excited dielectrics," Proceedings of the Royal Society.
 1893-97, "Dynamical Theory of the Electric and Luminiferous Medium," Proceedings of the Royal Society; Philosophical Transactions of the Royal Society. Series of 3 papers containing Larmor's physical theory of the universe.
 1894, "Least action as the fundamental formulation in dynamics and physics," Proceedings of the London Mathematical Society.
 1896, "The influence of a magnetic field on radiation frequency," Proceedings of the Royal Society.
 1896, "On the absolute minimum of optical deviation by a prism," Proceedings of the Cambridge Philosophical Society.
; Containing the Lorentz transformations on p. 229.
 1898, "Note on the complete scheme of electrodynamic equations of a moving material medium, and electrostriction," Proceedings of the Royal Society.
 1898, "On the origin of magneto-optic rotation," Proceedings of the Cambridge Philosophical Society.
 ; Containing the Lorentz transformations on p. 174.
 1903, "On the electrodynamic and thermal relations of energy of magnetisation," Proceedings of the Royal Society.
 1907, "Aether" in Encyclopædia Britannica, 11th ed.  London.
 1908, "William Thomson, Baron Kelvin of Largs. 1824-1907" (Obituary). Proceedings of the Royal Society.
 1924, "On Editing Newton," Nature.
 1927, "Newtonian time essential to astronomy," Nature.
 1929, "Mathematical and Physical Papers. Cambridge Univ. Press.
Larmor a supervizat publicarea lucrărilor complete ale lui George Stokes, James Thomson și William Thomson.

Note

Bibliografie
 Macrossan, M. N. "A note on relativity before Einstein", British Journal for the Philosophy of Science, 37 (1986): 232-234.
 Warwick, Andrew, "On the Role of the FitzGerald-Lorentz Contraction Hypothesis in the Development of Joseph Larmor's Electronic Theory of Matter". Archive for History of Exact Sciences 43 (1991): 29-91.
 

Legături externe
 "A very short biography of Joseph Larmor"
 "Ether and field theories in the late 19th century" At VictorianWeb: History of science in the Victorian era
 "Papers of Sir Joseph Larmor''". Janus, University of Cambridge.

Nașteri în 1857
Fizicieni britanici
Decese în 1942
Laureați ai Premiului Poncelet
Eponime ale craterelor de pe Lună